Boemerangeffect, een effect waarbij iets op zijn oorspronkelijke plaats terugkeert
Het boemerangeffect (De Kiekeboes), een stripalbum uit de stripreeks De Kiekeboes
Het boemerang effect (Suske en Wiske Junior), een stripalbum uit de stripreeks Suske en Wiske Junior